Списък на владетелите на Бургундия

Кралство на бургундите

Франкско кралство Бургундия

Кралство Бургундия (Арелат)

Долна Бургундия (Cisjurania) и Прованс

Горна Бургундия (Transjurania)

Херцогство Бургундия

Свободно графство Бургундия 

!
 
 
 
Бургундия